Termin ASTE ima više značenja.

 Sukcinilglutamatna desukcinilaza, enzim
 Aste (Gornji Pirineji), naselje i opština u južnoj Francuskoj